Эфира может означать:


В мифологии 
 Эфира (океанида) — одна из нимф-океанид.
  — одна из нимф-нереид.
 Эфира — жена Эпиметея или дочь Мирмека и жена Эпиметея, эпоним Коринфа.

В биологии 
 Эфира — личинка сцифоидных медуз.

Фамилия 
 Эфира, Виржини (род. 1977) — бельгийско-французская актриса и телеведущая.

Топоним 
  — древнее название Коринфа.
 Эфира — древнее название города  в Феспротии.
 Эфира — древнее название города Краннон в Фессалии.
 Эфира (Элида) — село в Греции, в общине Илида на месте древнего города пеласгов.
  — древнее село в Сикионии.
  — древний город в Феспротии.
  — древний город в Этолии.
  — озеро в Антарктиде.

См. также 
 Эфир